Wedemeyer steht für:

 Wedemeyer (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Wedemeyer Rocks, Felsvorsprünge im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Wedemeyer ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Wedemeyer (1793–1869), deutscher Beamter
 Albert Wedemeyer (1897–1989), US-amerikanischer General
 André Wedemeyer (1875–1958), deutscher Japanologe, Sinologe und Historiker
 August Wedemeyer (1867–1945), deutscher Ministerialrat und Mathematiker

 Clemens von Wedemeyer (* 1974), deutscher Filmemacher und Videokünstler

 Franz Justus Wedemeyer (1745–1819), Abgeordneter der Reichsstände des Königreichs Westphalen

 Haimar Wedemeyer (1906–1998), deutscher Olympiateilnehmer, Marineoffizier und Verwaltungsjurist
 Hans Wedemeyer (1922–1982), deutscher Ministerialbeamter
 Hans von Wedemeyer (1888–1942), deutscher Großgrundbesitzer und Staatsbeamter
 Heinrich Wedemeyer (1867–1941), deutscher Bildhauer
 Heinrich Friedrich Wedemeyer (1783–1861), deutscher Händler und Künstler
 Herman Wedemeyer (1924–1999), US-amerikanischer Schauspieler, Sportler und Politiker
 Manfred Wedemeyer (1931–2009), deutscher Schriftsteller und Volkshochschulleiter
 Karl Konrad Werner Wedemeyer (1870–1934), deutscher Jurist 
 Konrad Wedemeyer der Ältere (auch Conrad Wedemeyer; 1533–1598), deutscher Jurist und Großvogt
 Joelle Wedemeyer (* 1996), deutsche Fußballspielerin
 Ludwig von Wedemeyer (1819–1875), deutscher Jurist, Rittergutsbesitzer und Politiker
 Maria von Wedemeyer (1924–1977), deutsche Managerin, Verlobte von Dietrich Bonhoeffer
 Max Wedemeyer (1911–1994), deutscher Pastor und Schriftsteller
 Werner Wedemeyer (1870–1934), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 William Wedemeyer (1873–1913), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Wedemeier